Entropi er udtryk for den samlede uorden eller tilfældighed i et system, se Entropi.

Entropi kan herudover have følgende betydninger:

 Entropi (informationsteori)
 Entropi (fysik)
 Entropi (økologi)